Als I-19 werden bezeichnet:

 I-19 (U-Boot), U-Boot der Kaiserlich Japanischen Marine
 US-amerikanische Interstate 19

Abkürzung